

Patronyme 
 Friedrich von Mellenthin (1904-1997) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Horst von Mellenthin (1898–1977) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 

 Mellenthin, ville du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme